Ви́ктор Влади́мирович Ю́дин: Юдин, Виктор Владимирович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Юдин, Виктор Владимирович (род. 1947) — советский и российский геолог-тектонист, профессор.